Михаи́л Гу́сев:
 Гусев, Михаил Викторович (1934—2005) — советский и российский микробиолог, декан биологического факультета МГУ (1973—2005).
 Гусев, Михаил Иванович (1890—1937) — священнослужитель Русской православной церкви, священномученик
 Гусев, Михаил Ильич (1903—1979) — советский партийный и государственный деятель.
 Гусев, Михаил Федотович (1921—2002) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.